Таллин 1989 — одиннадцатый и последний из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Это седьмой таллинский турнир, носивший статус мемориала П. П. Кереса.

Турнир проходил в апреле 1989 г.

Участники в соответствии с их текущим рейтингом были разбиты на 2 турнира. В главном турнире за победу боролись 11 шахматистов (7 советских и 4 иностранца), среди них 4 гроссмейстера. В побочном турнире играли 12 человек (8 советских и 4 иностранца), в том числе 1 гроссмейстер.

Впервые с 1975 г. победу в таллинском турнире одержал эстонский шахматист. Я. Ю. Эльвест и Л. А. Олль в компании киевского мастера Г. А. Тимошенко разделили 1—3 места.

В побочном турнире показал свой класс единственный обладатель высшего шахматного звания. А. В. Кочиев разделил 1—2 места с датчанином Л. Шандорффом. Конкуренцию им смог составить только М. Рычагов. Тройка призеров существенно оторвалась от остальных участников. Среди участников побочного турнира был уроженец Эстонии О. Сарапу, который жил в Новой Зеландии и смог побывать на родине после долгого перерыва.

После данного соревнования турниры с классическим контролем времени в Таллине не проводились. Только в XXI веке к идее их проведения снова вернулись. В период с 2004 по 2014 гг. с разной степенью регулярности было проведено 7 турниров под вывеской «Мемориальный фестиваль Кереса». Любопытно, что среди победителей этих турниров были два героя этого соревнования: Г. А. Тимошенко и М. Рычагов.

Турнирные таблицы

Главный турнир

Побочный турнир

См. также 

 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 

 Партии главного турнира на сайте 365Chess
 Партии побочного турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1989 год в шахматах
Апрель 1989 года
1989 год в Эстонии